En Pologne :
 Jodłownik, localité de Basse-Silésie.

 Jodłownik, localité de Petite-Pologne, siège de la gmina de Jodłownik.